Дикенсон () — английская фамилия.

Известные носители 
  (Джон Герберт Дикенсон; 1931—2019) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
  — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Болтон Уондерерс» (1894).
 Дикенсон, Джон (1822—1888) — американский религиозный деятель, председатель методистской конференции Примитивистской методистской церкви (1876).
 Дикенсон, Джон — британский тренер беговых собак, победитель Эдинбургского кубка (1936).
  (1882—1953) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Уоррингтон» (1905).
  (род. 1973) — игрок в канадский футбол и тренер, главный тренер клуба «Калгари Стампидерс» (с 2016), брат Крейга Дикенсона.
  (род. 1971) — тренер по канадскому футболу, главный тренер клуба «Саскачеван Рафрайдерс» (с 2019).
 Дикенсон, Лоуренс (1945—2018) — канадский дипломат, посол Канады в Объединённых Арабских Эмиратах (1988—1992) и Индонезии (1992—1996).
  (род. 1982) — канадский хоккеист, игрок чемпионата Норвегии в составе клуба «Русенборг».
  (1926—2016) — британский химик, директор Института науки и технологии (1968—1988) и Кардиффского колледжа (1988—1993) Уэльского университета, лауреат премии Тилдена Королевского химического общества (1963).
  (род. 1949) — британский метатель молота, чемпион Великобритании (1975, 1977, 1978, 1980).
  (1923—2008) — американский чиновник, директор Службы национальных парков США (1980—1985).
  — английский торговец, шериф (1640) и лорд-мэр (1647—1648, 1657—1658) Йорка.
 Дикенсон, Хит (род. 1968) — футболист с Островов Кука, участник Кубка наций ОФК в составе национальной сборной (2000).
 Дикенсон, Энтони — клипмейкер, лауреат Британской премии в области музыкальных клипов за малобюджетное или независимое поп-видео (2009).

См. также